Sachsen-Thüringen ist die Bezeichnung 

 für den Kirchenbezirk Sachsen-Thüringen der SELK,
 für den ehemaligen Wahlkreisverband VI Sachsen-Thüringen für Wahlen zum Reichstag der Weimarer Republik.